La stagione 1985-1986 è stata l'ottantatreesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Norwich City, Charlton Athletic e Wimbledon promosse in First Division 1986-1987.
  Carlisle United, Middlesbrough e Fulham retrocesse in Third Division 1986-1987.

Voci correlate
First Division 1985-1986
Third Division 1985-1986
FA Cup 1985-1986
Football League Cup 1985-1986
FA Charity Shield 1986

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986